Bethlehem Steel FC ist der Name folgender Fußball-Franchises:
 Bethlehem Steel FC (1907–1930), AAFBA, ALAFC, NAFBL, ASL
 Bethlehem Steel FC (2015), USL und USL Championship, seit 2020 Philadelphia Union II